Еле́на Ме́льникова:
 Мельникова, Елена Александровна (род. 1941) — российский историк-медиевист.
 Мельникова, Елена Викторовна (род. 1954) — советская и российская актриса.
 Мельникова, Елена Владимировна (род. 1950) — заслуженный тренер России.
 Мельникова (Чепикова), Елена Владимировна (род. 1971) — российская биатлонистка.